islandese – ciò che è pertinente all'Islanda
 Lingua islandese

Altri progetti